Храм Свято́го Наума () — кафедральный собор Европейской епархии неканонической Македонской православной церкви, расположенный в городе Мальмё.

История 
Македонская православный приход, названный в честь в честь святителя Наума Охридского была зарегистрировала в официальных органах власти 14 января 1973 года, став первой общиной неканонической Македонской православной церкви в Западной Европе.

В январе 1973 года македонская православная община в Мальмё македонский приход в честь святого Наума Охридского.

В 2006 году было завершено строительство вместительного храма, а сам приход на 2012 год насчитывает около 4 тысяч человек.

Освящение собора состоялось 19 октября 2013 года. На 2014 года насчитывала 6000 прихожан.

См. также 
 Православие в Швеции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт македонского прихода святого Наума Охридского

Храмы, построенные в 2006 году
Мальмё
Наума
Мальмё
Православные храмы XXI века
Здания и сооружения, заложенные в 2005 году
Появились в 2006 году в Швеции